Friedrichsanfang ist der Name folgender Orte:

 Friedrichsanfang (Ohrdruf), Ortsteil von Ohrdruf, Landkreis Gotha, Thüringen
 Friedrichsanfang (Hildburghausen), Ortsteil von Hildburghausen, Landkreis Hildburghausen, Thüringen